Жреб за квалификације за ВТА Премијер турнир Отворено првенство Катара 2011. Квалификације ће се играти 19, 20. и 21. фебруара. Учествују 32 тенисерке из 20 земаља, а четири од њих добиле су специјалну позивницу организатора за играње у квалификацијама.

Носиоци 

  Јармила Грот
  Клара Закопалова
  'Пенг Шуеј
  Јекатерина Макарова (друго коло)

<ol start="5">
 Јарослава Шведова ''(прво коло)
 '''Тимеа Бачински
 '''Бојана Јовановски
 Вера Душевина
</ol>

 Специјалне позивнице 
Тенисерке које су добиле специјалне позивнице организатора за играње у квалификационом турниру:
  Селима Сфар
  Ванеса Хенке
  Ализе Лим
  Јелена Веснина

 Квалификанткиње 

  Јармила Грот
 ''' Вера Душевина

<ol start="3">
 ''' Пенг Шуеј
  Бојана Јовановски
</ol>

 Срећни губитници 

  Клара Закопалова

<li> ''' Тимеа Бачински

Жреб

Прва група

Друга група

Трећа група

Четврта група

Извор 
 Квалификациони жреб

Тенис 2011.
Отворено првенство Катара за жене